Az élet küszöbén (Chveni ezo) (1956) szovjet–grúz film Revza Csheidze rendezésében
 Az élet küszöbén (Nära livet) (1958) svéd film Ingmar Bergman rendezésében